FC Denderzonen Pamel was een Belgische voetbalclub uit de Roosdaalse deelgemeente Pamel. De club was aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond met stamnummer 4184 en had groen en wit als kleuren. Denderzonen Pamel speelde in zijn geschiedenis 11 jaar in de nationale reeksen.

Geschiedenis 
De club werd op 2 november 1944 opgericht door Frans Asselman en sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond. Pamel ging van start in de provinciale reeksen.

Denderzonen Pamel slaagde er de volgende seizoenen al gauw in op te klimmen in de provinciale reeksen en in 1960 promoveerde men voor het eerst naar de nationale reeksen. Pamel eindigde er zijn eerste seizoen in Vierde Klasse meteen in de subtop, op een vijfde plaats in zijn reeks. De volgende jaren kon men zich handhaven in de middenmoot in Bevordering, tot men in 1965 op twee na laatste eindigde, op een degradatieplaats. Na vijf jaar nationaal voetbal zakte men zo weer naar Eerste Provinciale.

De terugval naar de provinciale reeksen was van korte duur, want Denderzonen Pamel haalde er in 1966 meteen de titel en promoveerde weer naar Vierde Klasse. De terugkeer verliep moeizaam en in het tweede seizoen strandde men afgetekend op de allerlaatste plaats. Na twee seizoenen degradeerde men zo in 1968 nogmaals naar Eerste Provinciale.

Denderzonen Pamel bleef ditmaal iets langer in de provinciale reeksen, tot men na drie seizoenen er in 1971 opnieuw in slaagde naar Vierde Klasse te promoveren. Ditmaal kende men een sterke terugkeer en men eindigde in 1972 het eerste seizoen als derde, het hoogste eindresultaat in Bevordering ooit voor de club. Ook in 1974 behaalde Pamel een derde plaats. Daarna ging het weer moeilijk. Men eindigde in 1975 op ruime afstand als laatste en na vier jaar zakte de club opnieuw naar Eerste Provinciale.

Ditmaal kon Denderzonen Pamel niet meer terugkeren naar de nationale reeksen en de club zakte de volgende jaren verder af in de provinciale reeksen. In het begin van de 21ste eeuw zakte de club weg tot in Derde Provinciale. Na een titel in 2011 keerde men terug in Tweede Provinciale.

Na het seizoen 2017-2018 raakte bekend dat de club door de vele bondsschulden het faillissement aanvroeg.
Er werden geen nieuwe investeerders meer gevonden en na bijna 75 jaar verdween de club.

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

Pamel
Sport in Roosdaal
Pamel
Sportvereniging in Vlaams-Brabant